Змагання з вільної боротьби серед чоловіків у ваговій категорії до 70 кг на Чемпіонаті світу з боротьби 2021 відбулись 4 та 5 жовтня в Осло (Норвегія).

Призери

Змагання 
Основна сітка

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт

чоловіки, вільна боротьба, до 70 кг